Ibos steht für:
 Ibos, eine Gemeinde im französischen Département Hautes-Pyrénées
 Ibos (Orestie), eine Sagengestalt aus der griechischen Mythologie

Ibos ist der Familienname folgender Personen:
 Marie-Thérèse Ibos (1922–2011), französische Geigerin

Siehe auch:
Igbo (Ethnie)